Сент-Джон (, ) — второй по населению город канадской провинции Нью-Брансуик.

Население города в 2006 году составляло ок. 68 тыс. человек, метрополии — ок. 122,4 тыс. человек. В 2010 году был создан геопарк ЮНЕСКО Стоунхаммер, первый геопарк в Северной Америке, сосредоточенный вокруг Сент-Джона.

Город был основан в 1604 году в устье одноимённой реки на берегу залива Фанди, известного своими рекордными приливами. Сент-Джон получил своё наименование в честь Иоанна Крестителя.

Климат

Известные уроженцы 
 Тил, Джордж Мак-Колл (1837—1919) — британский историк.
 Коркум, Пол — канадский физик.

См. также 
 Универсальный магазин Барбура

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Сент-Джона

Города Нью-Брансуика